Il doppio del Tetra Pak Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marcelo Demoliner e João Souza erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Guido Andreozzi e Máximo González hanno battuto in finale Thiago Alves e Thiago Monteiro 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Martín Alund /  Facundo Bagnis (quarti di finale)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (primo turno)

  Roman Borvanov /  Artem Sitak (primo turno)
  Guilherme Clezar /  André Ghem (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tetra Pak Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013